Carlos Giró puede referirse a:

 Carlos Giró Vila, (1942-) piloto español que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en la década de los 60. 
 Carlos Giró Sentís, (1971-) piloto español que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en la década de los 90.